Uniunea Social-Democrată (USD) se poate referi la:

 Uniunea Social-Democrată (1995)
 Uniunea Social-Democrată (2014) (Alianța PSD–UNPR–PC)